Chilavert puede referirse a:

 José Luis Chilavert, un futbolista paraguayo;
 Martiniano Chilavert, un general unitario argentino;
 Francisco Chilavert, un capitán de milicias argentino;
 la estación de Chilavert, ubicado en el Partido de San Martín, dentro del Gran Buenos Aires, Argentina.